C5 може мати значення:

 C5 — формат паперу.
 Citroën C5 — автомобіль компанії Citroën.